Batista dos Santos é um cantor, compositor e violeiro de música popular brasileira.

Obras 
 A lenda de Potira
 Abrigo
 Alma gêmea
 Amargo regresso
 Amor perigoso
 Brasil com Z

Naturais de Fartura
Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Violeiros do estado de São Paulo